Le tournoi de tennis d'Eastbourne est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 2015, classée en catégorie Premier, s'est disputée du 21 au .

Belinda Bencic remporte le simple dames. En finale, elle bat Agnieszka Radwańska, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Caroline Garcia et Katarina Srebotnik.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours 
Seize joueuses sont exemptées de premier tour.

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis d'Eastbourne
 Saison 2015 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 

WTA 2015
Eastbourne
Tennis en Angleterre en 2015
Tennis en juin 2015